Diogo do Couto – storico portoghese
 Maxime Do Couto Teixeira – calciatore francese

Pagine correlate
Couto